В парному розряді жіночого тенісного турніру Cesena Championship 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Катрін Суїр і Катрін Танв'є виграли титул, у фіналі перемігши пару Сабін Аппельманс і Раффаелла Реджі per walkover.

Сіяні пари 

 Сабін Аппельманс /  Раффаелла Реджі (фінал)
 Сандра Чеккіні /  Петра Лангрова (чвертьфінал)

 Катрін Суїр /  Катрін Танв'є (чемпіонки)
 Лаура Гарроне /  Лаура Голарса (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Cesena Championship